Rennschwein Rudi Rüssel steht für:

 Rennschwein Rudi Rüssel, Kinderbuch von Uwe Timm (1989)
 Rennschwein Rudi Rüssel (Film), deutscher Film von Peter Timm (1995)
 Rennschwein Rudi Rüssel 2 – Rudi rennt wieder!, deutscher Film von Peter Timm (2007) 
 Rennschwein Rudi Rüssel (Serie), deutsche Fernsehserie (2008 bis 2010)